Siran (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Siran (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon